Niedeck steht für:
 Amt Niedeck, Verwaltungsgebiet des Fürstentums Göttingen
 Burg Niedeck im niedersächsischen Landkreis Göttingen
Siehe auch:
 Neudeck